Seeblick steht für:

 den Blick auf einen See oder die See
 Seeblick, Gemeinde im Landkreis Havelland, Brandenburg, Deutschland
 Seeblick (Gemeinde Straß), Ortschaft der Gemeinde Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich, Österreich
 Seeblick (Trebbin), Wohnplatz der Stadt Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg, Deutschland
 Seeblick, bis 1938 Saviat, Kreis Stolp, Pommern, seit 1945: Zawiaty im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Seeblick, bis 1938 Kobiel, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Kobiel im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen